Molécule peut désigner :
 une molécule, une structure de base de la matière composée d'atomes ;
 Molécule, un musicien électronique français ;
 Molecules, une revue scientifique de chimie organique ;
 Molecules Online, une revue scientifique de chimie.